Anderson Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Caio Henrique Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Cleiton Augusto Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Francisco Everardo Oliveira Silva, noto come Tiririca – umorista, cantante e politico brasiliano
 Gonçalo Filipe Oliveira Silva – calciatore portoghese
 Marcelo Oliveira Silva – calciatore brasiliano
 Rui Pedro Oliveira Silva, noto come Rui Silva – calciatore portoghese
 Santiago Martín Oliveira Silva, noto come Santiago Silva – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 De Oliveira Silva